

Toponymie

Xian autonome tibétain de Muli,  district administratif de la province du Sichuan.
 Muli une rivière coulant dans cette circonscription.
 Tusi de Muli, ou Royaume de Muli, ancien royaume correspondant au xian ci-dessus.

Muli, principal village de l'atoll Mulaku.

Personnalités 
 Muli Katzurin (1954-), entraîneur israélien de basket-ball.
 Muli Tang (1945), peintre chinois de paysages.

Biologie 
 Pika de Muli, petit mammifère de la famille des Ochotonidae.